Bietenhard ist der Familienname folgender Personen:
Benedikt Bietenhard (* 1947), Schweizer Historiker, Gymnasiallehrer, Hebraist und Bibelübersetzer
Hans Bietenhard (1916–2008), Schweizer evangelisch-reformierter Pfarrer, Neutestamentler und Bibelübersetzer
Ruth Bietenhard (1920–2015), Schweizer Journalistin, Lehrerin und Bibelübersetzerin